Adrift kan henvise til

 Adrift (Lost), et afsnit af tv-serien Lost
 Adrift (film fra 1911), en amerikansk stumfilm